Olmeto kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Olmeto, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Olmeto (ort i Italien), Umbrien, Provincia di Perugia, 

Robotskapade Italienförgreningar